A Kakath/Kokoth név a kakas főnévből származik vagy szláv személynévi eredetű.

Földrajz
Kakat-ér
Párkány a török idők előtt Kakath néven említik
Kokot település Bodrog vármegyében, Zentától Nyugatra
Kokot település Bodrog vármegyében, Hajszentlőrinctől keletre
Kokoth település Csanád vármegyében, talán Padvé környékén
Kokoth-tó Bodrog vármegyében, a Duna menti Asszonyfalva határában